Holmes Rock är en kulle i Antarktis. Den ligger i Östantarktis. Australien gör anspråk på området. Toppen på Holmes Rock är  meter över havet.

Terrängen runt Holmes Rock är kuperad åt sydost, men norrut är den platt. Havet är nära Holmes Rock åt nordväst. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Holmes Rock. Trakten är obefolkad. Det finns inga samhällen i närheten.

Kommentarer

Källor 

Kullar i Östantarktis
Australiens anspråk i Antarktis